

Залізниця 
 Гайчур — вантажно-пасажирська залізнична станція Запорізької дирекції Придніпровської залізниці

Річка 
 Гайчур — річка в Україні, ліва притока річки Вовчої